Metrobus (Buenos Aires)
Metrobus (Cidade do México)
Metrobüs (Istambul)
MetroBus (Maputo)
Metro de Madrid
Miami-Dade Transit

Desambiguações de transporte